Епархия Триеста (, ) епархия Римско-католической церкви, в составе митрополии Гориции, входящей в церковную область Тривенето. В настоящее время епархией управляет архиепископ (персональный титул) . Викарный епископ – Пьер Эмилио Сальвадé. Почетный епископ – .

Клир епархии включает 132 священников (83 епархиальных и 49 монашествующих священников), 15 диаконов, 58 монахов, 174 монахинь.

Адрес епархии: Via Cavana 16, 34124 Trieste, Italia.

Покровителем епархии Триеста является святой мученик Иуст из Триеста, память которого отмечается 3 ноября.

Территория 
В юрисдикцию епархии входят 60 приходов в коммунах Фриули-Венеция-Джулии: все в провинции Триест. В состав епархии входят приходы в городах Триест, Муджа, Сан-Дорлиго-делла-Валле и Монрупино, а также в коммунах Дуино-Ауризина и Згонико.

Кафедра епископа находится в городе Триест в церкви Святого Иуста.

История 
Кафедра Триеста была основана в конце V века. Ранее епархия носила статус епископства-суффрагаства патриархата Аквилеи. Во время раскола «Трёх Глав» в 579 году епархия попала под юрисдикцию патриархата Градо.
В 948 году епископы Триеста получили светскую власть от императора Лотаря II, которая положила начало независимости епархии от власти короны, включив в неё часть территории за пределами городских стен. В 1236 году епископы формально отказались от власти над этими землями, хотя борьба архиереев с коммунами длилась в течение всего XIV века.

В 1180 году патриарх Градо отказался от юрисдикции над кафедрами Истрии и Триеста и вернул их под юрисдикцию патриарха Аквилеи.

Епископ Волькиро Де Портис (1237 – 1253) продал коммуне Триеста право выбора судей, право на сбор десятины и право чеканить монету. В конце XIII века епископ Брисса де Топпо (1286 – 1299) за 200 серебряных песет продал оставшиеся светские права епископов, и так архиереи Триеста утратили светскую власть.

При епископе Родольфо Морандино де Кастелло Ребекко (1304 – 1320) был построен собор Святого Иуста.

На протяжении раннего Средневековья, право избрания епископа принадлежало соборному капитулу, но в 1459 году это право было передано императорам Священной Римской империи.

В XVI веке в Триесте получили распространение идеи лютеранства, но после Тридентского собора все население епархии вернулось в лоно Римско-Католической Церкви, во многом благодаря трудам епископа Николо Корета (1575 – 1591), удачно полемизировавшим с протестантами. Успех Контрреформации в епархии связан также с апостольским служением капуцинов и иезуитов, появившихся здесь в 1617 и 1619 годах, соответственно.

В 1719 году Триест стал открытым портом, и в скором времени в городе появилось много общин последователей других ветвей христианства и нехристианских религий.

После упразднения патриархата Аквилеи в 1751 году, епархия Триеста вошла в митрополию Гориции.

В 1784 году епархия Триеста утратила часть своей территории в связи с изменениями политических границ. Эти территории вошли в епархии Читтановы, Каподистрии (Копер), Паренцо и Любляны.

8 марта 1788 года епархия Триест вошла в митрополию Любляны. 19 августа того же года буллой Super specula militantis Ecclesiae Папы Пия VI она была объединена с епархией Педены, и вместе обе епархии были упразднены и включены в состав епархии Градиски.

12 сентября 1791 года епархия Триеста была восстановлена буллой Ad supremum Папы Пия VI.

19 августа 1807 года она была поставлена в прямое подчинение Святому Престолу.

30 июня 1828 года буллой Locum beati Petri Папы Льва XII  епархия Каподистрии (Копер) была объединена с епархией Триеста, а епархия Читтановы была упразднена и включена в состав епархии Триеста и Каподистрии.

27 июля 1830 года епархия Триеста снова вошла в митрополию Гориции буллой Insuper eminenti Apostolicae dignitatis Папы Пия VIII.

С 1867 года до распада Австро-Венгерской империи епископы Триеста были членами имперского сената.

В 1919 году епископ Андрей Карлин, словенец, оставил епархию из-за нападения на него группы ирредентистов. В том же году на кафедру Триеста взошел Анджело Бартоломази, итальянец, после почти векового управления кафедрой епископами из Словении, Германии и Хорватии.

30 апреля 1920 года епархия Триеста передала деканат Эльсане апостольской администратуре Фиуме (ныне архиепархия), а в 1934 году также передала деканат Крузицца.

20 февраля 1932 года буллой Quo Christi fideles Папы Пия XI епархии Триеста отошел деканат Постойна, ранее входивший в состав епархии Любляны (ныне архиепархии).

В 1947 году большая часть епархии Триеста оказалась на территории Югославии. На этой территории были учреждены две отдельные апостольские администратуры, в Словении и Хорватии.

Спустя два года после подписания договора в Озимо, 17 октября 1977 года от епархии Триеста была отделена епархия Копера.

В епархии Триеста издается еженедельник Vita Nuova («Новая жизнь»).

Ординарии епархии

Статистика 
На конец 2010 года из 241 800 человек, проживающих на территории епархии, католиками являлись 221 700 человек, что соответствует 91,7% от общего числа населения епархии.

|-
| 1950 || 370.000 || 380.000 || 97,4 || 230 || 165 || 65 || 1.608 ||  || 90 || 510 || 59
|-
| 1970 || 300.000 || 310.000 || 96,8 || 262 || 187 || 75 || 1.145 ||  || 98 || 571 || 53
|-
| 1980 || 273.500 || 284.700 || 96,1 || 233 || 150 || 83 || 1.173 ||  || 102 || 565 || 56
|-
| 1990 || 247.500 || 253.346 || 97,7 || 213 || 137 || 76 || 1.161 || 4 || 90 || 331 || 60
|-
| 1999 || 219.715 || 237.289 || 92,6 || 174 || 112 || 62 || 1.262 || 6 || 71 || 245 || 60
|-
| 2000 || 242.000 || 251.500 || 96,2 || 184 || 119 || 65 || 1.315 || 7 || 76 || 245 || 60
|-
| 2001 || 217.818 || 236.253 || 92,2 || 180 || 120 || 60 || 1.210 || 8 || 75 || 263 || 61
|-
| 2002 || 217.818 || 236.253 || 92,2 || 159 || 110 || 49 || 1.369 || 10 || 63 || 186 || 61
|-
| 2003 || 217.818 || 236.253 || 92,2 || 180 || 115 || 65 || 1.210 || 9 || 76 || 166 || 61
|-
| 2004 || 219.000 || 243.903 || 89,8 || 166 || 106 || 60 || 1.319 || 10 || 66 || 182 || 60
|-
| 2010 || 221.700 || 241.800 || 91,7 || 132 || 83 || 49 || 1.679 || 15 || 58 || 174 || 60
|}

Примечания

Источники 
 Annuario pontificio за 2005 год и предыдущие годы на сайте Сatholic-hierarchy.org, страница 
 Giuseppe Cappelletti, Le chiese d'Italia dalla loro origine sino ai nostri giorni, vol. VIII, Venezia 1851, p. 675 e sgg.
 Булла Locum beati Petri, в Raffaele de Martinis, Iuris pontificii de propaganda fide. Pars prima, Tomo IV, Romae 1891, p. 697 
 Булла Ad supremum, в Bullarii romani continuatio, Tomus sextus, Pars III, Prato 1849, pp. 2366-2374
 Булла Insuper eminenti Apostolicae dignitatis, в Raffaele de Martinis, Iuris pontificii de propaganda fide. Pars prima, Tomo VII, Romae 1898, p. 228 
 Булла Quo Christi fideles, AAS 25 (1933), p. 456 
 Распространение христианства в епархии Истрии 
 Официальный сайт епархии Триеста
 Епископы Триеста

См. также 
 Собор Святого Иуста (Триест)

Триест
Триест